

Sigle 
Daily Effective Circulation – circolazione effettiva giornaliera, un'indicazione dell'efficacia della pubblicità 
Data Entry Clerk – addetto all'inserimento dati
Digital Equipment Corporation – una casa costruttrice di computer e software

Codici 
 DEC – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Decatur in Illinois (Stati Uniti)
 DEC – codice identificativo dell'NDB e del TACAN di Decimomannu, radioassistenze per la navigazione aerea
 dec – codice ISO 639-3 della lingua dagik

Altro  
 Dec – abbreviazione scientifica di Decimal (system), sistema decimale, usata anche nelle calcolatrici
 Dec – ricorrente nomenclatura dei triangoli nella geometria euclidea